Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1956 года проходили с 22 ноября по 1 декабря. Победителем в 4-й раз подряд стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 15 команд, которые сыграли в общей сложности 56 матчей.

Медалисты

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификация за 9-15 места

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 13-15 места

Матч за 13-е место

Матчи за 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Четвертьфинал

Группа A

Группа B

Квалификация за 5-8 места

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив сайта ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1956 года на сайте www.sports-reference.com
 Олимпийский баскетбольный турнир 1956 года на сайте www.todor66.com
 XVI Olympiad Melbourne1956 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1956
1956 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Австралии